Rusko-polská válka může označovat jeden z těchto vojenských konfliktů mezi Ruskem/Sovětským svazem a Polskem/polsko-litevskou Republikou obou národů:

 Rusko-polská válka (1577–1582), část Livonské války
 Rusko-polská válka (1605–1618)
 Rusko-polská válka (1632–1634), neboli Smolenská válka
 Rusko-polská válka (1654–1667)
 Válka o polské následnictví (1733–1735)
 Válka proti Barské konfederaci (1768–1776)
 Rusko-polská válka (1792)
 Kościuszkovo povstání (1794)
 Listopadové povstání (1830–1831)
 Lednové povstání (1863–1864)
 Polsko-sovětská válka (1919–1921)
 Sovětská invaze do Polska (1939)

Externí odkazy